Miejscowości w Polsce:
 Karpinek – osada w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Karpinek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Karpinek – uroczysko, dawna osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Nowe Warpno